Куитмен:

 Куитмен — город, расположенный в округах Фолкнер и Клиберн (штат Арканзас, США).
 Куитмен — округ штата Джорджия, США.
 Куитмен — округ штата Миссисипи, США.
 Куитмен — город в Техасе, административный центр округа Вуд.